El Recreo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Recreo, Tabasco, Tenosique, 
 El Recreo, Pánuco, 
 El Recreo, Yajalón, 
 El Recreo, Tlalixcoyan, 
 El Recreo, Tenampa, 
 El Recreo, Mariano Escobedo, 
 El Recreo, Pijijiapan, 
 El Recreo, Guanajuato, Pénjamo, 
 El Recreo, Juchique de Ferrer, 

Robotskapade Mexikoförgreningar